Серге́й Шульги́н:
 Шульгин, Сергей Александрович (род. 1963) — советский и российский футболист, защитник.
 Шульгин, Сергей Николаевич (1956—2021) — советский и российский политический деятель.